Джеймс Ли Андерсон (; родился 25 марта 1989 года в Эль-Дорадо, штат Арканзас) — американский профессиональный баскетболист. Выступает за баскетбольный клуб «Мурсия».

Профессиональная карьера 
Андерсон был выбран под общим 20-м номером на драфте НБА 2010 года «Сан-Антонио Спёрс». Андерсон появился в шести матчах в начале сезона, прежде чем выбыть со стрессовым переломом пятой плюсневой кости правой ноги. В следующем сезоне чтобы набрать форму, игрока несколько раз отправляли в клуб Д-лиги «Остин Торос».

В 2012 году Андерсон принял участие в тренировочном лагере «Атланта Хокс». Он подписал контракт с «Спёрс» 21 ноября 2012 и был отчислен командой 20 декабря 2012.

«Хьюстон Рокетс» предложил Андерсону контракт до конца Сезона 2012/2013. Он выступал в 29 матчах и был отчислен 15 июля 2013 года.

Андерсон подписал контракт с «Филадельфия Севенти Сиксерс» 16 июля 2013 года. За «Сиксерс» выступал в 80 матчах; 62 в стартовом составе. Провёл 28,9 минут на площадке в среднем, набрав 10.1 очков. Андерсон набрал 36 очков против «Хьюстон Рокетс» 13 ноября 2013 года.

30 июля 2014 года «Сиксерс» расторгнул его контракт.

5 августа 2014 года подписал контракт на 1 год с «Жальгирисом».

16 июля 2015 года подписал контракт с «Сакраменто Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 
 Джеймс Андерсон на сайте nba.com
 Джеймс Андерсон на сайте euroleague.net
 Джеймс Андерсон на сайте fiba.com
 Джеймс Андерсон на сайте okstate.com

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Стэйт Ковбойз» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Мурсия»